Taos est un nom notamment porté par :

Toponyme 

Taos, ville du Nouveau-Mexique, siège du comté de Taos,
Taos, ville du comté de Cole, dans le Missouri.

Patronyme 
Taos, nom porté par des femmes berbères en Algérie :
 Taos Amrouche, une artiste, écrivain d'expression française et interprète de chants traditionnels kabyles en Algérie ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme